Miejscowości w USA:
 Crandall – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Crandall – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Kaufman